() est le mot japonais désignant l'anguille d'eau douce, en particulier l'anguille du Japon,  (, ). L est un ingrédient commun dans la cuisine japonaise, comme le . L ne doit pas être confondue avec l'anguille d'eau salée, appelée  en japonais.

Divers 
  (1997), un film japonais réalisé par Shōhei Imamura.
 , premier épisode d'un ensemble de cinq épisodes dans la série télévisée Kaamelott.
  , nom du  de la  de la série télévisée .
 , un monstre géant à l'allure d'une anguille, présent dans la série Avatar, le dernier maître de l'air,  : Eau, à l', Les Guerriers de .
 Dans la série télévisée Perdus dans l'espace, une créature siphonnant l'essence des vaisseaux est comparée à l.